Аллсвенскан 1963 () — 39-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 15 апреля и закончился 20 октября 1963 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1963 
Швеция
Спорт в Швеции в 1963 году